Rhea poate să aibă una din următoarele semnificații:

Rhea (mitologie) - titanidă din mitologia greacă
Rhea Silvia - preoteasă a Vestei, în mitologia romană
Rhea (pasăre) - gen de păsări din ordinul Struthioniformes
Rhea (satelit)